Under the Influence ("sotto l'influenza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Under the Influence – album degli Overkill del 1988
 Under the Influence – album dei Wildside del 1992
 Under the Influence – album di Alan Jackson del 1999
 Under the Influence – album degli Status Quo del 1999
 Under the Influence – album dei Warrant del 2001
 Under the Influence – raccolta di Morrissey del 2003
 Under the Influence – album di Rob Swift del 2003
 Under the Influence – album di Terra Naomi del 2007
 Under the Influence – singolo di Elle King del 2015
 Under the Influence – singolo di Chris Brown del 2022

Televisione 
 Cambi di decisione (Under the Influence) – episodio della quinta stagione di Beverly Hills 90210
 Guida in stato di ebbrezza (Under the Influence) – episodio della ottava stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Libero arbitrio (Under the Influence) – episodio della terza stagione di Nikita
 Poliziotto per vocazione (Under the Influence) – episodio della terza stagione di CSI: Miami
 Under the Influence – episodio della serie Jack & Bobby